Pseudostichopus är ett släkte av sjögurkor. Pseudostichopus ingår i familjen slangsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slangsjögurkor
Pseudostichopus